Caribou Mountains (Alberta) una catena montuosa dell'Alberta, Canada
 Caribou Mountains (Idaho) una catena montuosa dell'Idaho, Stati Uniti d'America

Vedi anche
 Cariboo Mountains una catena montuosa dei Monti Columbia, Columbia Britannica, Canada